Великополье — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Великополье — деревня в Сморгонском районе Гродненской области.
 Великополье — деревня в Червенском районе Минской области.

Россия 
 Великополье — деревня в Верхнекамском районе Кировской области.
 Великополье — деревня в Усть-Куломском районе Коми.
 Великополье — село в Оршанском районе Марий Эл.
 Великополье — деревня в Советском районе Марий Эл.
 Великополье — деревня в Великолукском районе Псковской области.
 Великополье — деревня в Куньинском районе Псковской области.
 Великополье — деревня в Палкинском районе Псковской области.
 Великополье — деревня в Угранском районе Смоленской области.

Украина 
 Великополье — село в Снигирёвском районе Николаевской области.

См. также 
 Великое Поле